Тлумач — поняття, яке може мати такі значення:

Людина, професія, фах 
 Тлумач:
 той, хто пояснює, витлумачує що-небудь, дає тлумачення певного явища, тексту тощо. Патентований тлумач.
 застаріле — перекладач

Топоніми 
 Тлумач — місто в Івано-Франківській області
 Тлумач — річка, права притока Дністра

Виноски